Kennedy, Kennedie ou O'Kennedy est un nom d'origine gaélique, s'écrivant Cinneide en irlandais et Ceanadach en écossais. Il désigne notamment les membres de la famille Kennedy, et d'autres personnalités portant le même patronyme.

Membres de la famille Kennedy 

Les principaux membres de la famille Kennedy sont :
 Joseph Patrick Kennedy (1888-1969), ambassadeur des États-Unis, père du   des États-Unis ;
 Rose Fitzgerald Kennedy (1890-1995), épouse de l'ambassadeur Joseph P. Kennedy, mère du  des États-Unis ;
 Joseph  Patrick Kennedy Jr. (1915-1944), frère aîné du  des États-Unis, mort durant l'explosion d'un bombardier expérimental ;
 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963),  président des États-Unis d'Amérique ;
 Jacqueline Kennedy-Onassis (1929-1994), épouse du  des États-Unis ;
 Caroline Kennedy (née en 1957), fille du  des États-Unis ;
 John Fitzgerald Kennedy Jr. (1960-1999), fils du  des États-Unis ;
 Rosemary Kennedy (1918-2005), retardée mentale lobotomisée, fille de Joseph et de Rose Kennedy, sœur du  des États-Unis ;
 Kathleen Kennedy Cavendish (1920-1948), sœur du  des États-Unis ;
 Eunice Kennedy Shriver, (1921-2009), sœur du  des États-Unis ;
 Patricia Kennedy Lawford (1924-2006), sœur du  des États-Unis ;
 Robert Francis Kennedy (1925-1968), sénateur et attorney general des États-Unis, frère du  des États-Unis ;
 Jean Kennedy Smith (1928-2020), sœur du  des États-Unis, épouse de Stephen Smith ;
 Ted Kennedy (1932-2009), ancien sénateur américain, frère du  des États-Unis ;
 Kara Kennedy (1960-2011), fille aînée de Ted Kennedy ;
 Edward Moore Kennedy Jr. (né en 1961), fils de Ted Kennedy ;
 Patrick J. Kennedy (né en 1965), fils cadet de Ted Kennedy.

Autres personnalités 

 Adam Kennedy (1922-1997), écrivain, acteur,  scénariste et peintre américain, auteur de roman policier et de roman d'espionnage
 Adrienne Kennedy (née en 1931), dramaturge américaine ;
 Alan Kennedy (né en 1954), footballeur anglais ;
 Alanna Kennedy (née en 1995), footballeuse australienne ;
 Andrew Kennedy (né en 1977) est un ténor anglais ;
 Anthony Kennedy (né en 1936), juge de la Cour suprême des États-Unis ;
 Archibald Kennedy (1956-2015), noble écossais, chef du clan Kennedy ;
 
 Brian Kennedy (né en 1966), chanteur irlandais, représentant de l'Irlande au Concours Eurovision de la chanson 2006 ;
 Burt Kennedy (1922-2001), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 Byron Kennedy (1952-1983), producteur, directeur de la photographie, acteur et monteur australien ;
 Charles Kennedy (1959-2015), homme politique britannique ;
 Le Clan Kennedy, un clan écossais. Ses chefs, depuis 1831, ont eu le titre de marquis d'Ailsa  ;
 Cortez Kennedy (1968-2017), joueur américain de football américain  ;
 Craig Kennedy, directeur du German Marshall Fund of the United States ;
 
 Declan Kennedy (né en 1934) Architecte irlandais et écologiste allemand
 
 Edmund P. Kennedy (1785-1844), commodore de la Marine américaine ;
 Edgar Kennedy (1890-1948), acteur et réalisateur américain ;
 
 Emma Kennedy (née en 1967), actrice auteure et présentatrice de télévision britannique ;
 Florynce Kennedy (1916-2000), avocate américaine, militante féministe et pour les droits civiques ;
 Forbes Kennedy (né en 1935), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Garfield Kennedy (né en 1951) producteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 
 Georgina Kennedy (née en 1997) joueuse de squash anglaise ;
 Gerard Kennedy (né en 1960), politicien canadien ;
 Gordon Kennedy (né en 1958) acteur écossais ;
 Helen Kennedy (née en 1958), directrice exécutive de Egale Canada et secrétaire générale de ILGA ;
 Helena Kennedy (née en 1950),  avocate britannique ;
 Hubert Kennedy (né en 1931), mathématicien, historien et militant LGBT américain ;
 Hugh N. Kennedy (né en 1947), historien britannique ;
 Izaac Kennedy (né en 2000), coureur cycliste australien ;
 Jamie Kennedy (né en 1970), acteur américain ;
 
 Jessica Parker Kennedy (née en 1984), actrice canadienne ;
 Jo Kennedy (née en 1962), actrice australienne ;
 
 Jon Kennedy, musicien anglais ;
 
 Joshua Kennedy (né en 1982), footballeur australien ;
 Kathleen Kennedy (née en 1953), productrice de cinéma américaine ;
 Ken Kennedy (1945-2007), informaticien américain ;
 Larry Kennedy (né en 1949), médecin et homme politique canadien ;
 Ludovic Kennedy (1919–2009), journaliste, présentateur de télévision et auteur écossais ;
 Madge Kennedy (1891-1987), actrice américaine ;
 Marc Kennedy (né en 1982), curleur canadien ;
 Marcus Kennedy (né en 1967), basketteur américain ;
 
 Margrit Kennedy (1939-2013), architecte, urbaniste, essayiste et écologiste allemande ;
 Markus Kennedy (né en 1991), basketteur américain ;
 Maud Kennedy (née en 1973), actrice française ;
 Merna Kennedy (1908-1944), actrice américaine ;
 Michael Kennedy (1926-2014), biographe, journaliste et auteur d'ouvrages consacrés à la musique classique anglaise ;
  (1954-), réalisateur canadien ;
 Milward Kennedy (1894-1968), fonctionnaire, journaliste, écrivain et critique littéraire anglais, auteur de roman policier ;
 Mimi Kennedy (née en 1949), actrice et réalisatrice américaine ;
 Myles Kennedy (né en 1969), chanteur et guitariste ;
 Nick Kennedy (né en 1982), joueur de rugby à XV anglais ;
 Nigel Kennedy (né en 1956), violoniste britannique ;
 Page Kennedy (né en 1975), acteur américain ;
 , page d'homonymie ;
 
 , page d'homonymie ;
  ;
 Paul Kennedy (né en 1944), spécialiste britannique de géostratégie ;
 Peyton Kennedy (née en 2004), actrice américaine ;
 Ray Kennedy (1951-2021), footballeur britannique ; ;
 Ray Kennedy (1946-2014), chanteur de hard-rock FM américain ;
 Raymond M. Kennedy (1891-1976), architecte américain ;
  ;
 Russell Kennedy (1991), fondeur canadien ;
 Seema Kennedy (née en 1974), femme politique britannique ; 
 Sheldon Kennedy (né en 1969), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Stetson Kennedy (1916-2011), militant des droits de l'homme et écrivain américain ;
 Stuart Kennedy (né en 1953), footballeur écossais ;
 
 
 Tyler Kennedy (né en 1986), joueur de hockey sur glace canadien ;
  :

Toponyme 

 Kennedy, municipalité de l'Alabama ;
 Kennedy, Census-designated place (zone désignée par recensement) de Californie ;
 Kennedy, le  de Bogota, en Colombie.
 Kennedy Island, dans les Îles Salomon, Océan Pacifique.
 Kennedy (Minnesota)

Personnages fictifs et pseudonymes 

 Leon Scott Kennedy, personnage de Resident Evil ;
 Mr. Kennedy, ancien lutteur de la WWE ;
 Kennedy, personnage féminin de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Toponyme 

 Kennedy, census-designated place américaine située dans l’État de New York.

Divers 
 Dead Kennedys, groupe de punk américain
 Kennedy, rappeur du Val-de-Marne proche de Booba, Sinik, Diam's et Disiz
 Cinq cents John Kennedy (1964), timbre-poste en hommage à John Fitzgerald Kennedy
 aéroport international John-F.-Kennedy de New York, aéroport situé à New York
 Kennedy Expressway, autoroute de Chicago
 John F. Kennedy Library, bibliothèque-musée de l'administration Kennedy
 Centre spatial Kennedy, base de lancement de fusées américaine située à Cap Canaveral
 Maladie de Kennedy, maladie neuromusculaire génétique
 , rivière se jetant dans la baie de la Princesse Charlotte dans le Queensland en Australie
 Kennedy Compound, résidence familiale de la famille Kennedy à Hyannisport (Massachusetts)
 Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, principal plan d'eau de Central Park, à New York
 Kennedy, station du métro de Toronto, au Canada
  J.F. Kennedy, une station du métro de Rennes, en France
 Dossier Kennedy, sixième roman de la série S.A.S., écrit par Gérard de Villiers, publié en 1967
 Pont Kennedy, pont de Liège en Belgique
 Viaduc Kennedy, pont urbain à Nancy en région Grand Est

Bateaux

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais
Patronyme écossais